Německé příjmení Hiller má více nositelů:

Nositelé příjmení

A 
 Adalbert Gottfried Hiller (1823–1866), brněnský zvonař
 Adalbert Josef Karl Hiller (1863–1923), podnikatel ve slévárenství, poslanec Moravského zemského sněmu
 Anton Hiller (1893–1985), německý malíř
 Armin Hiller (* 1938), německý diplomat
 Arnold Hiller (1847–po 1917), německý vojenský lékař a pedagog
 Arthur Hiller (lékař) (1878–1949), německo-židovský lékař
 Arthur Hiller (fotbalista) (1881–1941), německý fotbalista
 Arthur Hiller (režisér) (1923–2016), kanadský filmový režisér
 August Hiller von Gaertringen (1772–1856), německý generál

B 
 Bernd Hiller (* 1942), německý lední hokejista

C 
 Christian Hiller (1880–1951), rakouský politik

D 
 Dietmar Hiller (* 1958), německý muzikolog a varhaník

E 
 Eduard Hiller (básník) (1818–1902), německý básník
 Eduard Hiller (filolog) (1844–1891), německý klasický filolog
 Emilie Hillerová (1871–1943), německá politička (SPD)
 Ernest Theodore Hiller (1883–1966), americký sociolog
 Ernst Hiller (1928–2008), německý motocyklový závodník

F 
 Ferdinand von Hiller (1811–1885), německý hudební skladatel
 Franz Klement Hiller (1781–1862), brněnský zvonař a výrobce hasičské techniky
 Friedrich Hiller (archeolog) (1926–2019), německý archeolog
 Friedrich Hiller von Gaertringen (epigrafik) (1864–1947), německý epigrafik a archeolog
 Friedrich Hiller von Gaertringen (historik) (1923–1999), německý historik
 Friedrich Adam Hiller (1767–1812), německý hudební skladatel, dirigent, zpěvák a houslista
 Friedrich Konrad Hiller (1651–1726), německý právník a autor chvalozpěvů
 Fritz von Hiller (1844–1918), německý generál pěchoty

G 
 Gabi Hiller (Gabriele Hillerová; * 1985), rakouská rozhlasová moderátorka
 Gabriele Hillerová (politička) (* 1959), německá politička (Die Linke)
 Gabriele Hiller-Ohm (* 1953), německá politička (SPD)
 Georg Hiller (* 1946), německý politik (FW)
 Gertrude Hiller (1902–1968), německá tanečnice a choreografka
 Guido Hiller (* 1964), německý lední hokejista
 Gustav Hiller (1863–1913), německý konstruktér a průmyslník

H 
 Hermann Hiller (historik) (* 1890), německý učitel, regionální historik a archivář
 Hermann Hiller (politik) (1867–1931), německý politik
 Hermann Hiller (umělec) (* 1963), německý architekt a umělec
 Heinrich Hiller, německý malíř (1846–1912)
 Holger Hiller (* 1955), německý hudebník

I 
 Immanuel von Hiller (1843–1919), německý generálporučík
 István Hiller (* 1964), maďarský historik a politik

J 
 Jo Hiller (* 1974), německý moderátor, reportér a dabér
 Joachim Hiller (* 1933), německý výtvarník
 Johann von Hiller (1754–1819), rakouský generál
 Johann Adam Hiller (1728–1804), německý hudební skladatel a kapelník
 Johann Friedrich Hiller (1718–1790), německý pedagog, řečník a filosof
 John Hiller (* 1943), americký basketbalista
 Jonas Hiller (* 1982), švýcarský lední hokejista
 Julia Hillerová (* 1987), německá atletka

K 
 Karin Hiller-Ewersová (* 1952), německá politička (SPD)
 Karl Hiller (1846–1905), rakouský právník
 Karl August Hiller (1852–1901), švýcarský architekt
 Karol Hiller (1891–1939), polský malíř a grafik
 Katrin Hillerová (* 1973), německá režisérka a vedoucí výroby
 Klaus Hiller (* 1951), německý policista
 Konrad Ludwig Hiller (1785–1874), komunální politik, MdL (Württemberg)
 Kurt Hiller (1885–1972), německý spisovatel

L 
 Lejaren Hiller (fotograf) (Lejaren Hiller Sr., 1880–1969), americký fotograf
 Lejaren Hiller (skladatel) (Lejaren Hiller Jr., 1924–1994), americký hudební skladatel a chemik

M 
 Marius Hiller (1892–1964), německo-argentinský fotbalista

P 
 Philipp Friedrich Hiller (1699–1769), německý farář a autor chvalozpěvů

R 
 Reinhold Hiller (* 1949), německý politik (SPD)
 Rita Hillerová, německá filmová střihačka
 Rolf Hiller (1888–1968), německý herec
 Rudolf Hiller von Gaertringen (* 1961), německý kunsthistorik

S 
 Solomon A. Hiller (1915–1975), lotyšský chemik
 Stanley Hiller (1924–2006), americký podnikatel a inženýr
 Stefan Hiller (* 1942), rakouský archeolog
 Susan Hiller (* 1942), americká umělkyně
 Susanne Hiller (* 1979), německý jevištní a kostýmní výtvarník

T 
 Tobias Hiller (1966–2010), německý sbormistr, hudební skladatel a pedagog

U 
 Ulrike Hillerová (* 1965), německá politička (SPD)

W 
 Walter Hiller (* 1932), německý politik (SPD)
 Wendy Hiller (1912–2003), anglická herečka
 Wilfried Hiller (* 1941), německý hudební skladatel
 Wilhelm Hiller (geofyzik) (1899–1980), německý geofyzik, seismolog a pedagog
 Wilhelm Hiller (zpěvák) (1900–1964), německý operní pěvec (bas)
 Wilhelm Hiller von Gaertringen (1809–1866), německý generálporučík

Externí odkazy 
 

Německá příjmení